Жюль-Жозе́ф Перро́ (; 18 августа 1810, Лион — 29 августа 1892, Сен-Мало) — французский танцовщик и балетмейстер, один из крупнейших представителей балета периода романтизма.

Биография 
Родился в Лионе 18 августа 1810 года в театральной семье (его отец был сценическим техником) и занимался танцем начиная с 9-летнего возраста. В десятилетнем возрасте он приехал в Париж; учился у Огюста Вестриса и танцевал в театрах «Гете» (1823) и «Порт-Сен-Мартен» (1826). Разработал свой собственный индивидуальный танцевальный стиль, подходящий для его не идеальной фигуры. Дебют Перро, состоявшийся в 1830 году на сцене Парижской оперы, был встречен публикой «на бис». В связи с тем, что отношения у Перро с его партнёршей, танцовщицей Марии Тальони, со временем ухудшились, танцор через несколько лет был вынужден покинуть Парижскую оперу. В 1833–1836 годах выступал в Лондоне, в 1834 – в Неаполе, где стал учителем, партнёром и гражданским мужем Карлотты Гризи. Начиная с 1836 года Перро выступал и как хореограф, важнейшей его работой стал балет Жизель. С 1842 года — главный балетмейстер Королевского театра в Лондоне. Успехи его были столь значительны, что Перро в 1845 году мог для па де катр пригласить сразу четверых известнейших танцовщиц Европы: Марию Тальони, Карлотту Гризи, Люсиль Гран и Фанни Черрито.

В 1848 году приехал, по приглашению, в Россию, где сначала служил танцовщиком в балетной труппе, но на первых же порах своей деятельности зарекомендовал себя талантливым хореографом и балетмейстером и в 1851 году занял должность балетмейстера Императорского балета (ныне балетная труппа Мариинского театра) с обязательством сочинять и ставить на сцене ежегодно по два новых балета. В 1850 году к нему в Петербург приехала его гражданская жена Карлотта Гризи, к тому времени родившая дочь Мари-Жюли, но под руководством Перро продолжавшая с большим успехом профессиональную карьеру. В Санкт-Петербурге он поставил 12 новых балетов, которые отличались драматической содержательностью; среди наиболее значительных постановок — «Эсмеральда», «Катарина, дочь разбойника», «Питомица фей», «Наяда и рыбак», «Фауст», «Армида» и «Эолина, или Дриада». Каждый танец был у него мимическим и пластическим выражением действия драмы; он умело пользовался кордебалетом, выпуская его на сцену лишь в исключительные моменты, достигая этим необыкновенного усиления впечатления. Известно также, что он сочинил ещё несколько дивертисментов для придворных спектаклей в Петергофе, Царском Селе, Эрмитаже и во дворце принца Ольденбургского.

В России Перро женился на своей ученице, «купеческой дочери» Капитолине Самовской-Воробьёвской (Воробьёвой). Имел в этом браке двоих детей.

В 1859 году его деятельность как хореографа почти прекратилась из-за болезней, а также домашних дел, требовавших его продолжительного отсутствия в Петербурге. В 1860 году он окончательно оставил службу при Дирекции императорских театров и уехал с семьёй во Францию. Работал балетным педагогом.

Умер 29 августа 1892 года в Сен-Мало. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Изображён на двух картинах Эдгара Дега:
 «Урок танца» (1874, в коллекции Метрополитен-музея, Нью-Йорк)
 «Урок танца» (c. 1873—1876, в коллекции музея д’Орсе, Париж)

Репертуар

Королевский театр в Хеймаркете, Лондон  
 12 марта  — граф Альбрехт**, «Жизель» (Жизель — Карлотта Гризи)
 22 июня  — Маттео*, «Ундина» в собственной постановке (Ундина — Фанни Черрито)
 9 марта  — Грингуар*, «Эсмеральда» в собственной постановке (Эсмеральда — Карлотта Гризи, Феб — Артур Сен-Леон)
 3 марта  — Лейтенант Дьяволино*, «» в собственной постановке (Катарина — Люсиль Гран)

Театр Ла Скала, Милан 
 16 марта  — шут Вийон*, «Одетта, или Безумие Карла VI» в собственной постановке (Одетта — Фанни Эльслер)
 12 февраля  — Мефистофель*, «Фауст» в собственной постановке (Маргарита — Фанни Эльслер)

(*) — первый исполнитель партии(**) — первый исполнитель партии на данной сцене

Постановки

Королевская академия музыки, Париж 
  — «Жизель»* (совместно с Жаном Коралли, не был указан на афише)

Королевский театр в Хеймаркете, Лондон 
  — «Тарантелла»
  — «Вечерний карнавал»
  — «Аврора», дивертисмент на музыку Цезаря Пуни (Охотник, влюблённый в богиню Зари — сам балетмейстер).
 , 22 июня — «Ундина»* на музыку Цезаря Пуни (Ундина — Фанни Черрито, Маттео — сам балетмейстер)
 , 9 марта — «Эсмеральда»* на музыку Цезаря Пуни (Эсмеральда — Карлотта Гризи, Феб — Артур Сен-Леон, Грингуар — сам балетмейстер)
 , 12 июля — «Па-де-катр»* на музыку Цезаря Пуни для балерин Марии Тальони, Фанни Черрито, Карлотты Гризи и Люсиль Гран; премьера дана в присутствии королевы Виктории) 
 , 3 марта — «»*, балет в 3 действиях и 4 картинах на музыку Цезаря Пуни (Катарина — Люсиль Гран, Лейтенант Дьяволино — сам балетмейстер)
  — «Парижский приговор»
  — «Четыре времени года» на музыку Цезаря Пуни

Театр Ла Скала, Милан 
  — «Мечта художника, или Одушевлённый портрет» (), балет в 1 действии и 2 картинах на музыку Цезаря Пуни
  — «Эсмеральда», балет в 3 действиях и 5 картинах на музыку Цезаря Пуни
 , 8 января — «», партитура Цезаря Пуни пересмотрена  (Катарина — Фанни Эльслер)
 , 16 марта — «Одетта, или Безумие Карла VI»* на музыку  с танцами Джованни Байетти и Джованни Корфу (Одетта — Фанни Эльслер, шут Вийон — сам балетмейстер)
 , 12 февраля — «Фауст»* на музыку  с танцами Джованни Байетти и Микаэло Коста (Маргарита — Фанни Эльслер, Мефистофель — сам балетмейстер)

Большой театр, Санкт-Петербург 
 , 19 октября — «Мечта художника»
 , 21 декабря — «Эсмеральда» по роману Гюго «Собор Парижской богоматери» на музыку Цезаря Пуни, сохранившаяся в репертуаре в обновлённом виде
 , 4 февраля — «», позднее был возобновлён
 , 14 ноября — «Своенравная жена», балет в 4 действиях и 5 картинах Левена и Ж. Мазилье на музыку А. Адана в постановке Ж. Перро с дополнениями в музыке Ц. Пуни
  — «Война женщин, или Амазонки девятого века»
 , 2 февраля — «Фауст» балет в 3 действиях и 7 картинах на музыку Джакомо Паницца в редакции Цезаря Пуни
  — «Маркобомба»
  — «Маркитантка» (по балету Артура Сен-Леона)
 , 8 ноября — «Армида», балет в 4 действиях и 5 картинах на музыку Цезаря Пуни из жизни крестоносцев
  — «Мраморная красавица» (по балету Артура Сен-Леона)
 , 12 января — «Корсар», балет в 4 действиях и 5 картинах А. Сен-Жоржа и Ж. Мазилье на музыку А. Адана в постановке Ж. Перро с дополнениями в музыке Ц. Пуни
 , 6 ноября — «Эолина, или Дриада», балет в 4 действиях и 5 картинах на музыку Цезаря Пуни; последний из поставленных на петербургской сцене (Дриада — Амалия Феррарис, Злой гном — сам балетмейстер, в спектакле участвовала юная воспитанница класса А. Н. Богданова Екатерина Вазем)
 , 30 января — «Наяда и рыбак», балет в 3 действиях на музыку Цезаря Пуни (после отъезда балетмейстера из России и без его участия )

(*) — мировая премьера балета.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Петухова А. Наука о балете // Коммерсантъ, 7 октября 2022. 

Похороненные на кладбище Пер-Лашез